Година 2009. је видела много наставака постојећих и почетака нових видео игара. Нове интелектуалне својине укључују Batman: Arkham Asylum, Bayonetta, Borderlands, Demon's Souls, Dragon Age: Origins, Infamous и Prototype.

Догађаји

Објава видео игара 

Списак видео игара објављених 2009. године у Северној Америци.

Платформа за видео игре
    3DS
    Нинтендо 3ДС
    Mac
    OS X
    WiiU
    Wii U
    Droid
    Андроид
    PS3
    PlayStation 3
    Win
    Windows
    iOS
    iOS
    PS4
    PlayStation 4
    X360
    Xbox 360
    Lin
    Линукс
    PSVita
    PlayStation Вита
    XBO
    Xbox One

Јануар–Март

Април–Јун

Јул–Септембар

Октобар–Децембар

Најбоље оцењене видео игре

Референце 

Видео-игре 2009.